Die Saison 1925 war die dritte Spielzeit der Klass I i ishockey, der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde der IK Göta.

Modus 
In der Hauptrunde sollte jede der neun Mannschaften insgesamt acht Spiele absolvieren, jedoch konnten aufgrund des frühen Winterendes nur wenige Spiele tatsächlich ausgetragen werden. Der Erstplatzierte der Hauptrunde wurde Meister. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1925
Eishockeyveranstaltung 1925